R. — третий студийный и первый двойной альбом американского певца R. Kelly в Соединенных Штатах диск поступил в продажу 29 сентября 1998 года. Только в Америке альбом был продан в количестве 10.000.000 экземпляров.

Список композиций

Диск Первый 
 «Home Alone» (Featuring Keith Murray (rapper)|Keith Murray) (Produced by G-One) (R. Kelly, K. Price, K. Murray, G. Archie)
 «Spendin' Money» (Produced by Sean «Puffy» Combs & Ron «Amen-Ra» Lawrence; Co-Produced by Stevie J|Steven «Stevie J» Jordan for The Hitmen (production team)|The Hitmen) (R. Kelly, R. Lawrence, S. Combs, S. Jordan K. Price, D. Romani, T. Willoughby)
 «If I’m Wit You» (Co-Produced by Tone & Poke for Trackmasters Ent.) (R. Kelly, C. Mayfield, J.C. Olivier, N. Robinson, K. Robinson, S. Barnes)
 «Half On A Baby»  (R. Kelly) was originally written for Bobby Brown and meant to be the first single from Brown’s Forever (Bobby Brown album)
 «When a Woman’s Fed Up»  (R. Kelly) 
 «Get Up On A Room»  (R. Kelly) 
 «One Man»  (R. Kelly) 
 «We Ride» (Featuring Jay-Z, Cam’ron, Vegas Cats & Noreaga) (Produced by R. Kelly, Tone and Poke For Trackmasters Ent.; Co-Produced by Cory Rooney) (R. Kelly, C. Giles, V. Santiago, S. Carter, R. Hamilton, S. Sledge, C. Broadus, A. Young, H. Casey, R. Finch, S. Barnes, J.C. Olivier, C. Rooney)
 «The Opera»  (R. Kelly) 
 «The Interview» (Featuring Suzanne LeMignot) (R. Kelly)
 «Only the Loot Can Make Me Happy» (Co-Produced by Tone & Poke for Trackmasters Ent.) (R. Kelly, J.C. Olivier, S. Barnes, D. Townsend, D. Conley. B. Jackson)
 «Don’t Put Me Out»  (R. Kelly) 
 «Suicide»  (R. Kelly) 
 «Etcetera»  (R. Kelly) 
 «If I Could Turn Back the Hands of Time»  (R. Kelly) 
 «What I Feel/Issues»  (R. Kelly)

Диск Второй 
 «The Chase»  (R. Kelly) 
 «V.I.P.»  (R. Kelly, D. Degrate, D. Degrate) 
 «Did You Ever Think» (Produced by R. Kelly, Tone and Poke For Trackmasters Ent.; Co-Produced by Cory Rooney) (R. Kelly, C. Mayfield, J.C. Olivier, S. Barnes)
 «Dollar Bill» (featuring Foxy Brown (rapper)|Foxy Brown) (Produced by R. Kelly, Tone and Poke For Trackmasters Ent.; Co-Produced by Al West) (R. Kelly, J.C. Olivier, I. Marchand, S. Barnes, S. Otis)
 «Reality»  (R. Kelly) 
 «2nd Kelly»  (R. Kelly) 
 «Ghetto Queen» (featuring Crucial Conflict) (R. Kelly, W. Martin, M. King, C. Johnson, R. Leverson)
 «Down Low Double Life»  (R. Kelly) 
 «Looking For Love»  (R. Kelly) 
 «Dancing With A Rich Man»  (R. Kelly) 
 «I’m Your Angel» (Duet With Céline Dion) (R. Kelly)
 «Money Makes The World Go Round» (Featuring Nas (rapper)|Nas) (Co-Produced by Tone & Poke for Trackmasters Ent.) (R. Kelly, A. Barnes, J. Malone, N. Jones)
 «I Believe I Can Fly» (R. Kelly)

Чарты

Сертификации и тиражи

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Двойные альбомы
Альбомы R. Kelly
Альбомы Jive Records
Альбомы, спродюсированные R. Kelly